

Sigle 
 Lesotechničeskaja Akademija – università di San Pietroburgo

Codici 
 LTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tzaneen (Sudafrica)